Мэтис () — английская фамилия. Известные носители:

 Мэтис, Джонни (род. 1935) — американский крунер и автор песен.
 Мэтис, Клинт (род. 1976) — американский футболист, атакующий полузащитник сборной США.
 Мэтис, Саманта (род. 1970) — американская киноактриса.